Campeonato Nacional Futsal Feminino

O Campeonato Nacional Futsal Feminino de 2018/2019 foi a 6ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol,  É disputada por 16 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 3º Título consecutivo.

Apuramento Campeão

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Norte

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Sul

Calendário

1ª Fase Zona Norte

Calendário

1ª Fase Zona Sul

Calendário

Referências

http://www.thefinalball.com/edition.php?id=126496

http://www.thefinalball.com/competition.php?id_comp=2388